Baldwin Slough ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Slough (Alabama), im Montgomery County
 Baldwin Slough (Kentucky), im Lyon County
 Baldwin Slough (Washington), im Pacific County